Jordanów (stad)
 Jordanów (gemeente)
 Jordanów Śląski
 Jordanów Śląski (gemeente)